

Letteratura 
 Mammon, or The Hardships of an Heiress  – romanzo di Catherine Gore del 1855
 Mammon, Roma Beata  – romanzo di Maud Howe Elliott del 1904
 Mammon Inc.  – romanzo di Hwee Hwee Tan del 2003

Personaggi 
 Mammon  – personaggio del gioco di ruolo Dungeons & Dragons
 Mammon  – personaggio del fumetto Spawn
 Mammon  – personaggio del manga e anime Tutor Hitman Reborn!

Televisione 
 Mammon  – serie televisiva norvegese trasmessa su NRK1 dal 2014 al 2016